Bandi peut désigner :

 Giovanni Carlo Bandi, un cardinal italien
 Hans-Georg Bandi, un historien et essayiste suisse
 Zhao Bandi, un artiste contemporain chinois
 les Bandi, un peuple de Sierra Leone et du Liberia
 le bandi, une langue mandée
 Bandi (1664-1755), un général mongol sous la dynastie Qing.

Homonymie de patronyme